Gilles Joseph Gérard Gilbert (né le  à Saint-Esprit, dans la province de Québec, au Canada) est un joueur hockey sur glace professionnel qui joua au poste de gardien de but dans la Ligue nationale de hockey pour les North Stars du Minnesota, les Bruins de Boston et les Red Wings de Détroit.

Biographie 
Repêché par les North Stars du Minnesota au troisième tour,  au total, du repêchage amateur de la LNH 1969 des Knights de London, Gilbert passe 4 saisons dans l'organisation des North Stars avant d'être cédé aux Bruins en retour de Fred Stanfield le . C'est le point tournant de la carrière de Gilbert, qui, se libérant de l'ombre de Cesare Maniago, devenait gardien partant chez des Bruins qui cherchaient à combler les départs de Gerry Cheevers et Eddie Johnston. 

Lors de sa première saison dans l'uniforme des Bruins, il termine avec un bilan de 34 victoires, 12 défaites et 8 matches nuls, méritant une place au Match des étoiles et aidant les Bruins à atteindre la finale de la Coupe Stanley. Il connaît une autre bonne saison en 1975-1976, obtenant 33 victoires contre seulement 8 défaites et 10 matches nuls, avant que Gerry Cheevers ne fasse un retour chez les Bruins et ne lui ravisse son poste de partant. Il continue d'être le second gardien des Bruins jusqu'en 1980 ; son jeu permit aux Bruins de ne pas surmener un Cheevers vieillissant et de connaître du succès. Il fut par la suite cédé aux Red Wings contre Rogatien Vachon et y termina sa carrière en 1983. 

Il a établi un record dans la LNH pour 17 victoires consécutives.

Il a également été entraîneur des gardiens de buts des Islanders de New-York dans les années 1990.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1966-1967 || Reds de Trois-Rivières ||  || 43 || 23 || 18 || 2 ||  || 188 || 4,44 ||  || 1 ||  || 14 || 9 || 5 || 850 || 65 || 4,59 ||  || 0 || 
|-
| 1967 || Canadiens de Thetford Mines || CoupeMemorial || 5 || 3 || 1 || 0 || 276 || 18 || 3,91 ||  || 0 ||  || 5 || 3 || 1 || 276 || 18 || 3,91 ||  || 0 || 
|-
| 1968-1969 || Knights de London || OHA || 37 ||  ||  ||  ||  || 167 || 4,55 ||  || 1 || 17 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1969-1970 || Stars de l'Iowa || LCH || 39 || 17 || 16 || 5 ||  || 127 || 3,26 ||  || 2 || 0 || 4 || 2 || 2 || 245 || 14 || 3,43 ||  || 0 || 0
|-
| 1969-1970 || North Stars du Minnesota || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 6 || 6 ||  || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1970-1971 || North Stars du Minnesota || LNH || 17 || 5 || 9 || 2 || 931 || 59 || 3,8 || 88,9 || 0 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1971-1972 || North Stars du Minnesota || LNH || 4 || 1 || 2 || 1 || 218 || 11 || 3,03 ||  || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1971-1972 || Barons de Cleveland || LAH || 41 || 20 || 15 || 5 ||  || 140 || 3,62 ||  || 2 || 18 || 4 || 1 || 2 || 187 || 18 || 5,78 ||  || 0 || 0
|-
| 1972-1973 || North Stars du Minnesota || LNH || 22 || 10 || 10 || 2 ||  || 67 || 3,05 ||  || 2 || 4 || 1 || 0 || 1 || 60 || 4 || 4 || 90 || 0 || 0
|-
| 1973-1974 || Bruins de Boston || LNH || 54 || 34 || 12 || 8 ||  || 158 || 2,95 ||  || 6 || 9 || 16 || 10 || 6 || 976 || 43 || 2,64 || 91,2 || 1 || 8
|-
| 1974-1975 || Bruins de Boston || LNH || 53 || 23 || 17 || 11 ||  || 158 || 3,13 ||  || 3 || 10 || 3 || 1 || 2 || 187 || 12 || 3,86 || 85,9 || 0 || 
|-
| 1975-1976 || Bruins de Boston || LNH || 55 || 33 || 8 || 10 ||  || 151 || 2,9 || 88,3 || 3 || 18 || 6 || 3 || 3 || 360 || 19 || 3,17 || 86,8 || 2 || 2
|-
| 1976-1977 || Bruins de Boston || LNH || 34 || 18 || 13 || 3 ||  || 97 || 2,85 ||  || 1 || 15 || 1 || 0 || 1 || 20 || 3 || 9 || 57,1 || 0 || 0
|-
| 1977-1978 || Bruins de Boston || LNH || 25 || 15 || 6 || 2 ||  || 56 || 2,53 ||  || 2 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1978-1979 || Bruins de Boston || LNH || 23 || 12 || 8 || 2 ||  || 74 || 3,54 ||  || 0 || 16 || 5 || 3 || 2 || 313 || 16 || 3,06 || 90,1 || 0 || 
|-
| 1979-1980 || Bruins de Boston || LNH || 33 || 20 || 9 || 3 ||  || 88 || 2,73 ||  || 1 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1980-1981 || Red Wings de Détroit || LNH || 48 || 11 || 24 || 9 ||  || 175 || 4,01 ||  || 0 || 12 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1981-1982 || Red Wings de Détroit || LNH || 27 || 6 || 10 || 6 ||  || 105 || 4,26 ||  || 0 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1982-1983 || Red Wings de Détroit || LNH || 20 || 4 || 14 || 1 ||  || 85 || 4,49 || 85 || 0 || 4 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1982-1983 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 4 || 3 || 0 || 0 || 198 || 11 || 3,33 || 89 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 

| 416 || 192 || 143 || 60 ||  ||  || 3,27 ||  || 18 ||  || 32 || 17 || 15 ||  || 97 || 3,04 ||  || 3 ||

Références

Naissance en mars 1949
Choix de repêchage des North Stars du Minnesota
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Stars de l'Iowa (LCH)
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Joueur québécois de hockey sur glace